Mogford est un patronyme porté notamment par :
  (1821-1885), peintre britannique,
 Thomas Mogford (1977-), écrivain britannique.